Partit Menorquí, partit polític de Menorca
 pmq també és el codi ISO 639-3 del pame septentrional, llengua ameríndia parlada pels pames de Mèxic